Leiocephalus parvus är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau 1866. Leiocephalus parvus är ensam i släktet Leiocephalus som ingår i familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
Maldanidae